Карапелле:
 Карапелле — коммуна в Италии, область Апулия.
 Карапелле-Кальвизио — коммуна в Италии, область Абруццо.
 Карапеле — река в Италии.